Hemingford kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Hemingford Grey (ort), England, Cambridgeshire,

USA 

 Hemingford (ort i USA), Nebraska, Box Butte County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar